Ragnvald de Suède, roi de Suède en 1125 ;
 Ragnvald Eysteinsson, comte de Møre, au neuvième siècle ;
 Ragnvald Ulfsson, comte de Västergötland au début du onzième siècle

Voir aussi 
 Ragnald